Czesław Pieniak (1918-1965), oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, cichociemny
 Franciszek Pieniak (zm. 1939/1941), nauczyciel, ofiara zbrodni w Palmirach
 Franciszek Pieniak (1903-1968), oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej
 Stanisław Pieniak (1945-), reżyser, scenarzysta i montażysta filmów dokumentalnych